Wegrzynowicz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Piotr Węgrzynowicz
 Piotr Wegrzynowicz